Командная классификация Тур де Франс () разыгрывается в рамках Тур де Франс с 1930 года. Победитель определялся по сумме трёх лучших времён участников команды показанных на каждом этапе. Лидер классификации получает  () и жёлтый шлем.

История 
В первых изданиях Тур де Франс гонщики соревновались в гонке индивидуально. Несмотря на то, что некоторые из них  им не разрешалось работать совместно в команде. Это было связано с тем что организатор тура Анри Дегранж хотел чтобы Тур де Франс проявлял индивидуальную силу участника. В те годы на Туре также могли выступать и велосипедисты без поддержки спонсора, получая различные названия:
 1909—1914 : Isolés (Изолированный)
 1919 : Catégorie B (Категория В)
 1920—1922 : 2e classe (2-й класс)
 1923—1936 : Touristes-Routiers (Гонщик-турист)
 1937 : Individuel (Индивидуально)

В 1930 году Анри Дегранж смиряется с мыслью, что велосипедисты могут работать коллективно и решает признать наличие команд. Однако оставаясь противником спонсоров, велогонщики группируются в команды на основе страны которую они представляют. Так продолжается до 1961 года включительно. С 1962 по 1966 год велогонщики начинают представляют спонсорские команды. В 1967 и 1968 году команды снова формируются на основе страны гонщика. А в 1969 году происходит возвращение к спонсорским командам.

Появившийся на Тур де Франс 1930 командный зачёт называется Challenge International и рассчитывается путём сложения времени трёх лучших гонщиков в генеральном зачёте.

В 1961 году регламент меняется на очковый формат, просуществовавший всего два Тура. Согласное ему победитель этапа приносил своей команде одно очко. Команда набравшая по итогам гонки наибольшее количество очков становилась победителем классификации.

С 1963 года регламент снова возвращается к временному формату.

На Тур де Франс 1973 параллельно основной командной классификации по времени добавляется очковая, но несколько в другом варианте, просуществовавшая до 1988 года. После каждого этапа все велогонщики получают очки (победитель получает одно очко, второй два очка, и так далее), и они добавляются к общей команде. Команда с наименьшим количество очков становится победителем. В качестве отличительного элемента лидера зелёный шлем.

До 1990 года лидирующая команда носит во время этапов отличительный жёлтый шлем. С 2006 года шлем заменяется на жёлтый номер. Начиная с 2012 года помимо жёлтого номера команда получает право использовать по желанию ещё и жёлтый шлем.

Рекордсменами по победам среди сборных являются Бельгия и Франция. Среди спонсорских команд французская Mercier, а немецкая T-Mobile становилась лучшей три раза подряд.

Регламент 
Место в классификации на текущий момент рассчитывается путём суммирования времени трёх лучших гонщиков команды на каждом этапе гонки без учёта временных бонусов и штрафов. Во время командной гонки учитывается время пятого члена команды или последнего если в команде осталось менее пяти гонщиков. Команда в которой осталось менее трёх велогонщиков удаляется из классификации. В конце гонки команда с наименьшей суммой времени объявляется победителем классификации.

Статус 
Командная классификация считается менее престижной, чем генеральная и редко бывает, что команда начинает Тур с главной целью выиграть именно командную классификацию. Если во время гонки команда находится в хорошей позиции, чтобы выиграть и командный зачёт она может изменить для этого свою тактику.

Когда Лэнс Армстронг потерял надежды на победу в 2010 году, он поручил своим товарищам по команде следить за своими главными соперниками за классификацию команд, а его команда Team RadioShack выиграла классификацию команд.

Хороший результат в командной классификации может помочь команде претендовать на получения уайлд-кард на следующий Тур де Франс, а также является частью системы определения UCI ProTeams созданной в 2010 году.

Победители

Командная классификация по времени 

Выделены команды-сборные

Командная классификация по очкам

Рекорд побед

Индивидуально по сборным

Индивидуально по командам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Tour de France
 
 Tour Xtra

Тур де Франс
Спортивные призы и награды в велоспорте